Stjepan ist die kroatische Variante des männlichen Vornamens Stephan.

Namensträger 

 Stjepan I. (Kroatien) († 1058), König von Kroatien
 Stjepan I. Kotromanić (vor 1270–nach 1310), Ban von Bosnien 
 Stjepan I. Lacković († 1353), Ban von Kroatien, siehe Stephan I. Lackfi
 Stjepan II. († 1091), König von Kroatien
 Stjepan II. Kotromanić (1292–1353), Ban von Bosnien
 Stjepan Bobek (1923–2010), jugoslawischer Fußballspieler und -trainer
 Stjepan Dabiša († 1395), König von Bosnien
 Stjepan Deverić (* 1961), jugoslawisch-kroatischer Fußballspieler
 Stjepan Držislav († 997), König von Kroatien
 Stjepan Janić (* 1980), kroatischer Kanute
 Stjepan Mesić (* 1934), Staatspräsident von Kroatien
 Stjepan Radić (1871–1928), kroatischer Politiker
 Stjepan Sarkotić (1858–1939), Generaloberst der österreichisch-ungarischen Armee 
 Stjepan Šulek (1914–1986), kroatischer Komponist und Dirigent
 Stjepan Tomas (* 1976), kroatischer Fußballspieler
 Stjepan Tomašević (1438–1463), König von Bosnien
 Stjepan Tomičić (1919–1999), kroatisch-österreichischer Journalist

Männlicher Vorname